Chocolate Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chocolate Butte (Nevada)	
 Chocolate Butte (North Dakota)